Der Challenger Ford de Cherbourg-Octeville 2002 war ein Tennisturnier, das vom 25. Februar bis 3. März 2002 in Cherbourg stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2002 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 191 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Challenger Series 2002
Tennisturnier in Cherbourg-en-Cotentin